Oude Nederlandse naam voor de Russische stad Archangelsk
 Alternatieve spelling voor Aartsengel
 Archangel (boek), een boek van de Britse schrijver Robert Harris, verfilmingen:
 Archangel (2005), tv-film van Jon Jones met Daniel Craig
 Archangel (1990), film van Guy Maddin met Michael Gottli
 Archangel (stripfiguur), een van de vijf originele X-Men uit de strips van Marvel Comics
 Archangel, een personage uit de serie Airwolf, gespeeld door Alex Cord
 Archangel (ruimteschip), een ruimteschip uit de Japanse anime-televisieserie Mobile Suit Gundam SEED